Bodas (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Bodas (Kandangserang), plaats in het Indonesische gebied Pekalongan.
 Bodas (Tukdana), plaats in het Indonesische gebied Indramayu.
 Bodås, plaats in de Zweedse gemeente Hofors.